Plácido (del latín placĭdus -quieto, sosegado y sin perturbación; grato, apacible-) puede hacer referencia a:

Santos y beatos 
 San Plácido de Disentis (s. VII), mártir, celebrado el 11 de julio.
 San Plácido de Subiaco (518-542), monje y mártir benedictino, celebrado el 5 de octubre.
 Beato Plácido Riccardi (f. 1915), presbítero benedictino, celebrado el 14 de marzo.
 Beato Plácido de Ocra (f. 1248), abad, celebrado el 12 de junio.
 Beato Plácido García Gilabert (f. 1936), religioso y mártir, celebrado el 16 de agosto.

Edificios religiosos 
 Iglesia de San Plácido, .
 Convento de San Plácido (Madrid)

Cine 
 Plácido (1961), película de Luis García Berlanga.
 Plácido (1986), película de Sergio Giral.

Toponimia 
 Plácido de Castro, municipio brasileño.

Nombre 
 Plácido, nombre propio:

Personalidades 
 Plácido (Diego Gabriel de la Concepción Valdés), poeta afrocubano e independentista conocido como Plácido.
Plácido Álvarez-Buylla González-Alegre, militar español y presidente de la Sociedad Filarmónica de Oviedo.
 Plácido Álvarez-Buylla Lozana, político español.
 Plácido Domingo, tenor español.
 Plácido Fernández Viagas, político español.
 Plácido Martínez, político argentino.
 Plácido Vega Daza, político mexicano.
 José Plácido Sansón, escritor español.
 José María Plácido Caamaño, presidente de Ecuador.
 Manuel Plácido Maneiro, prócer de la independencia venezolana.

Notas